Революционный этюд — название музыкальных произведений.
 Революционный этюд (Шопен) — произведение Фридерика Шопена, написанное в 1831 году.
 Революционный этюд (Скрябин) — произведение Александра Скрябина, написанное в 1895 году.